Snoqualmie Falls ist der Name folgender geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Snoqualmie Falls (Ort), Ort im King County, Bundesstaat Washington, heute Teil von Snoqualmie (Washington) 
 Snoqualmie Falls (Wasserfall), Wasserfall im King County, Bundesstaat Washington